Spoorsingel (Beverwijk)
 Spoorsingel (Delft)
 Spoorsingel (Hoorn)
 Spoorsingel (Rotterdam)
 Spoorsingel (Schoonhoven)
 Spoorsingel 2 (Schoonhoven), een rijksmonument